Javorani su naseljeno mjesto u općini Skender Vakuf, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina. Crkva brvnara Svetog Nikole u Javoranima jedna je od najstarijih crkvi ove vrste u Općini.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Izvori 

Naselja u Republici Srpskoj
Skender Vakuf